Сучково — топоним; название нескольких населённых пунктов:
 Сучково — село в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Сучково — посёлок в Ядринском районе Чувашии.